12:01 PM steht für:
 12:01 PM (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm (1990)
 12:01 PM (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Richard Lupoff

Siehe auch:
 12:01, US-amerikanischer Spielfilm von Jack Sholder (1993)